Jacques Dumur est un acteur et clown français, né le  à Mézières-sur-Issoire et mort le  à Versailles. Il est le fils de l'écrivaine française Paule Lavergne.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1965 : Fifi la plume
 1970 : Da Gerusalemme a Damasco : Pierre
 1972 : Rak (film)
 1972 : L'humeur vagabonde
 1975 : La Brigade (film) : Marian Lang
 1984 : Vive les femmes !
 1985 : Visage de chien : Le clown

Télévision

Séries télévisées

Téléfilms 
 1971 : Le père Noël est en prison

Émissions télévisées 
Messieurs les Clowns (2e chaîne couleur)
La Piste aux étoiles
Le train de la gaieté

Notes et références

Liens externes 
 
 

Acteur français de cinéma
Clown français
Naissance en janvier 1927
Naissance dans la Haute-Vienne
Décès en novembre 2021
Décès à Versailles
Décès à 94 ans